Третий Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин прошёл в 1977 году в городе Сухуми (Грузинская ССР) по круговой системе. В нём приняли участие 16 спортсменок. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.

Чемпионкой страны стала Ромуальда Виткаускайте из Вильнюса. Второе место у минчанки экс-чемпионки страны по русским шашкам Людмилы Сохненко, на третьем месте москвичка Елена Михайловская. Ромуальда Виткаускайте за тур стала недосягаема для соперниц.
В первой пятёрке было три воспитанницы вильнюсской ДЮСШ (тренер Яков Шаус).

Итоговая таблица

Ссылки 
 Статистика чемпионатов с 1975—1984 на сайте Шашки в России

Женщины 1977
Спортивные соревнования в Сухуме
1977 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1977 году
1977 год в Абхазии
Соревнования по шашкам в Грузии
Спорт в Грузии в 1977 году